Ахим Фрайер (; род. 30 марта 1934, Берлин) — немецкий художник, сценограф и режиссёр. Учился в Школе прикладной графики (1951—1954), в Берлинской академии искусств (1954—1955). Ученик Бертольда Брехта.

Постановки 
В том числе хэппининги и перформансы.
 Руки прочь! (1962)
 Кошкин дом (1964)
 Захват голубого лимузина (1959)
 Разрушение порядка это новый порядок (1965)
 Красная горизонтальная замкнутая линия на высоте глаз через два пространства с тридцатью персонами (1966)
 1974 — Мария Магдалина Ф. К. Креца (по Ф. Хеббелю)
 1974 — Клавиго И. В. Гёте
 трилогия Сатьяграха (1981), Эхнатон (1984) и Эйнштейн на пляже (1988) на музыку Ф. Гласса
 Метаморфозы Oвидия, или Движениe oт кpaя к центpy и oбpaтнo (Бургтеатр) — существует киноверсия

Оперные постановки 
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1968)
 «Ифигения в Тавриде» К. В. Глюка (1979)
 «Волшебный стрелок» К. М. Вебера (1980)
 «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (1982)
 «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка (1982)
 оратория «Мессия» Г. Ф. Генделя (1985)

Сценографические работы 
 «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта (реж. Б. Бессон; 1970)
 «Клавиго» И. В. Гёте (1971)
 С режиссёром Г.Ноегебауером :
 Кардильяк П. Хиндемита (1973)
 Воццек А. Берга (1975)
 Пеллеас и Мелизандра К. Дебюсси (1975)
 Моисей и Арон А. Шёнберга (1978)
 Лиp Э. Бондa (1973) — реж. Г. Литцау
 Убийство Айса или суд над дровосеком Х. Ланге (1974) — реж. Г. Литцау
 Разбойники Ф. Шиллера (1975) — реж. К. Пайманн
 Кетхен из Хейльбронна Г. Клейста (1975) — реж. К. Пайманн
 Фауст И. В. Гёте (1977) — реж. К. Пайманн

Ссылки 
 
 интервью
 https://web.archive.org/web/20101121090811/http://www.freyer-art.de/
 http://www.freyer-ensemble.de/e/index.php

Сценографы Германии
Оперные сценографы
Члены Саксонской академии искусств
Члены Баварской академии изящных искусств